Güllich ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Güllich (* 1965), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Gerhard Güllich (* 1938), kommissarischer Präsident des Bundesnachrichtendienstes
 Wolfgang Güllich (1960–1992), deutscher Sportkletterer

Siehe auch:
 Gülich